Rotes Haus ist der Name folgender Bauwerke:

 Rotes Haus in Bergheim, siehe Hauptstraße 99 (Bergheim)
 Rotes Haus (Brugg)
 Rotes Haus (Chur)
 Rotes Haus (Dornbirn)
 Rotes Haus (Kaltern)
 Rotes Haus (Karlsruhe)
 Rotes Haus (Kempten)
 Rotes Haus (Köln)
 Rotes Haus (Leipzig)
 Rotes Haus (Monschau)
 Rotes Haus (Radebeul)
 Rotes Haus (Seelbach)
 Rotes Haus (Trier)
 Rotes Haus (Vaduz)
 Rotes Haus (Worms)
 Neues Rotes Haus am Markt (Frankfurt am Main)

Siehe auch:
 Rote Häuser, Berlin
 Rothes Haus, Düsseldorf
 Rothaus
 Red House
 Burgstall Das rote Haus
 Rotes Schloss
 Oskar Panizza #Internierung, Entmündigung und Tod